Москвитино — название населённых пунктов в России:

 Москвитино — село в Свободненском районе Амурской области.
 Москвитино — деревня в Кимрском районе Тверской области.

См. также 
 Москвитин